La Signoria di Vescovato (o Vescovado) passò sotto la sovranità della Casa Gonzaga attraverso la linea di Novellara e Bagnolo, nella persona di Giacomo di Novellara. Gli succedettero i due figli e quattro nipoti prima che il feudo passasse, nel 1519, sotto la sovranità della cosiddetta linea di Vescovato.

Nel 1519 Giovanni Gonzaga, allora capitano generale dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, acquistò dai lontani cugini parte del feudo imperiale di Vescovato e ne fece sua signoria, che gli fu confermata dall'imperatore Carlo V nel 1521 (Massimiliano I morì all'inizio del 1519).
Giovanni Gonzaga era il terzogenito e sesto figlio del marchese Federico I di Mantova (1440-1484) e di Margherita di Baviera (1442-1479).

Nonostante alcune rotture nella successione diretta (e soprattutto, nel 1779, quella importante per la morte del principe Sigismondo IV, a cui successe il principe Francesco Niccolò Gonzaga), questa linea è l'unica di Casa Gonzaga che rimane ad avere rappresentanti ancora oggi in vita.

Signori di Vescovato

Linea dei Gonzaga di Novellara e Bagnolo 
????-1441: Giacomo Gonzaga (?-1441)
 sposò Ippolita Pio di Carpi
1441-1484: Francesco I Gonzaga-Novellara (1420-1484) e Giorgio di Bagnolo (?-1487), figli del precedente
1484-1487: Giorgio di Bagnolo
 sposò Alda Torelli di Montechiarugolo
1487-1519: Cristoforo, Giacomo (?-1509), Marcantonio (?-1510), Guido II (?-1519), figli del precedente e tutti e quattro co-signori
nel 1519 , Guido II, ultimo sopravvissuto dei quattro fratelli, vendette il feudo a Giovanni, sotto.

Linea di Giovanni di Vescovato 

1519-1525: Giovanni (1474-1525)
 sposò nel 1494 Laura Bentivoglio di Bologna
1525-1527: Alessandro (1497-1527), figlio del precedente
 sposò Ippolita Sforza di Santa Fiora
1527-1530: Sigismondo I (1499-1530), figlio del precedente
 sposò Antonia Pallavicino di Busseto
1530-1559: Sigismondo II (1530-1567), figlio del precedente (nacque l'anno della morte del padre)

Marchese di Vescovato 
 1559-1567: Sigismondo II
 sposò Lavinia Rangoni di Spilamberto

Marchesi e Principi di Vescovato 
nota: Il Principato è una dignità e non un titolo di sovranità. I Marchesi rimangono Marchesi di Vescovato ma sono titolati Principi di Vescovato.
1567-1614: Principe Carlo Gonzaga (1551-1614), Principe del Sacro Impero nel 1593, figlio del precedente
sposò Emilia Olimpia Ferrero, figlia di Besso, marchese di Masserano
1614-1636: Principe Francesco Giovanni (1593-1636), figlio del precedente
 sposò nel 1617 Camilla Ponzoni
1636-1695: Principe Carlo II (1618-1695), figlio del precedente
 senza discendenza
1695-1735: Principe Francesco Gaetano (1673-1735), nipote del precedente
 sposò Anna Goldoni Vidoni
1735-1779: Principe Sigismondo IV (1702-1779), figlio del precedente. 
 sposò Carlotta Barisoni
 Fine del ramo iniziato con Carlo nel 1567. L'altro ramo iniziato con Giordano nel 1607, è tuttora esistente.
1779-1783: Principe Francesco Niccolò (1731-1783), cugino del precedente
 sposò la marchesa Olimpia Scotti nel 1756
1783-1832: Principe Francesco Luigi (1763-1832), figlio del precedente
 sposò Giulia Cavriani
1832-1834: Principe Francesco Carlo (1766-1834), fratello del precedente
 sposò in prime nozze nel 1793 Anna Corradi e in seconde nozze nel 1817 Giuseppa Pedrazzoli
1834-1870: Principe Achille (1822-1870), nipote di Francesco Carlo
 sposò Elisabetta Borromeo
1870-1916: Principe Ferrante (1846-1916), figlio del suddetto
 sposò in prime nozze nel 1868 Maria Anna Roncadelli, senza discendenza; in seconde nozze nel 1891 Beatrice Malmignati, senza figli
1916-1929: Principe Maurizio Ferrante (1861-938), nipote di Francesco Carlo
 sposò Angiolina Alliana
1929-1943: Principe Ferrante Vincenzo (1889-1943), figlio del precedente
 sposò Luisa Anguissola-Scotti
da 1943: Principe Maurizio (nato nel 1938), figlio del precedente.

Tavola genealogica

Note

Bibliografia 
  .
 
 Napoleone Portalupi, Sulla legittimità dei principi Gonzaga della linea di Vescovato, 1871.

Voci correlate 
Gonzaga
Gonzaga di Novellara e Bagnolo
Signori di Bagnolo
Gonzaga di Vescovato
Gonzaga dei principati minori

Collegamenti esterni 

Nobiltà italiana
Gonzaga di Vescovato